Дэ́вид Слейд (; род. 26 сентября 1969) — британский кинорежиссёр, который начинал свою карьеру, снимая музыкальные клипы. Среди его работ видеоклипы для таких артистов, как Aphex Twin, Роб Дуган, System of a Down, Stone Temple Pilots, Тори Эмос и Muse.

Его первый полнометражный фильм «Леденец» был выпущен в 2006 году компанией Lions Gate Entertainment, которая приобрела этот независимый фильм на кинофестивале «Сандэнс».

Фильмография

Музыкальные клипы 
 Aphex Twin — «Donkey Rhubarb»
 Роб Дуган — «Clubbed to Death»
 Stone Temple Pilots — «Sour Girl»
 Тори Амос — «Strange Little Girl»
 Muse — «Hyper Music, Feeling Good»
 Muse — «Bliss»
 Muse — «New Born»
 System of a Down — «Aerials»
 AFI — «Girl's Not Grey»

Короткометражные фильмы 
 Do Geese See God? (2004)
 MEATDOG: What’s Fer’ Dinner (2008)

Полнометражные фильмы 
 2005 — «Леденец»
 2007 — «30 дней ночи»
 2010 — «Сумерки. Сага. Затмение»
 2022 — «Тёмная жатва»

Телесериалы 
 «Во все тяжкие», сезон 4 эпизод 3 — «Открытый дом»
 «Пробуждение», сезон 1 эпизод 1 — «Пилотная серия»
 «Ганнибал»: исполнительный продюсер шоу и режиссёр пилотной серии
 «Чёрное зеркало»
 Эпизод 4.05 — «Металлист»
 «Чёрное зеркало: Брандашмыг» (2018)

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 26 сентября
Родившиеся в 1969 году
Кинорежиссёры по алфавиту
Кинорежиссёры Великобритании
Кинорежиссёры XXI века